Toro – miasto w Hiszpanii, w prowincji Zamora
 Toro – miasto w Kolumbii, w departamencie Valle del Cauca
 Toro – miasto we Włoszech, w regionie Molise, w prowincji Campobasso
 Toro – tradycyjna monarchia plemienna w Ugandzie
 Toro – stanowisko archeologiczne w Japonii na wyspie Honsiu
 toro (Isothrix) – rodzaj gryzoni z rodziny kolczakowatych